Північне Сурігао (себ.: Amihanang Surigao; ісп.: Provincia de Surigao del Norte) — провінція Філіппін .
 Південне Сурігао (себ.: Habagatang Surigao) — провінція Філіппін .